Alba Silvi (en llatí: Alba Silvius) fou un dels reis mítics d'Alba Longa que va regnar també sobre les colònies d'aquesta, com Alba Pompeia. Era fill de Llatí Silvi. Segons els càlculs basats en la informació donada per Dionís d'Halicarnàs el seu regnat va durar 39 anys, que correspondrien als anys 1030-991 aC. El va succeir el seu fill, però en el seu nom les versions no coincideixen, segons Titus Livi es deia Atis, segons Ovidi es deia Epytus i segons Dionís d'Halicarnàs el fill era Capetus.

Arbre genealògic

Referències 

Reis d'Alba Longa